Села:
 Берегелі — Хмельницька область, Красилівський район
 Берегелі — Хмельницька область, Старокостянтинівський район